Widok bezeichnet Dörfer in Polen:
 Widok (Chynów), Dorf der Gmina Chynów in der Woiwodschaft Masowien
 Widok (Głubczyce), Dorf der Gmina Głubczyce in der Woiwodschaft Opole
 Widok, Weiler der Landgemeinde Łuków in der Woiwodschaft Lublin

Siehe auch:
 Widok Towers in Warschau